TRP, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Thérapeute en réadaptation physique ;
 Très Révérend Père, la titulature d'un abbé régulier, dans la religion catholique ;
 Tribunal Russell pour la Palestine, une ONG pro-palestinienne.

 une famille de protéines («Transient receptor potential channel»
Trp peut faire référence à :
 Tryptophane, un acide aminé